Juste une fois est un roman d'Alexandre Jardin publié en 2014.

Résumé 

En 2015, Hannah a une maladie cérébrale depuis qu'Arnaldo l'a épousée. Leur fils Léonard découvre une alliance avec une date de 1986. Hannah raconte qu'en 2001 César, écrivain français, veuf de sa sœur Sarah, et son fils Raphaël, 15 ans, étaient revenus au Québec chez les parents d'Hannah où elle était avec son promis. César avait loué une maison au bord du lac. Hannah avait connu César en 1986 à New York, la veille de son mariage et il voulait lui faire l'amour juste une fois. Il avait perdu ses alliances qu'elle avait cachées et il en avait rachetées. Ils ne firent pas l'amour. En 2001 Kiki, amie d'Hannah, lui montre que le nouveau roman de César s'appelle Juste une fois. Kiki écrit à César en signant « Hannah », que la proposition de 1986 tient toujours et le dit à Hannah. Hannah va voir César et lui fait l'amour, se disant, juste une fois, et le dit à Kiki. Hannah a un accident et Arnaldo l'envoie dans son hôpital à New York. César y va et Arnaldo lui dit que le premier qu'elle appellera l'aimera. César meurt dans l'attentat du 11 septembre. En 2015 Hannah dit à Léonard qu'il est le fils de César.

Références 

Roman d'Alexandre Jardin
Roman français paru en 2014